Allen Mill Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allen Mill Creek (Posey Creek), Fluss in Alabama
 Allen Mill Creek (Chatuge Lake), Fluss in Georgia